DDK kan syfta på
 Dewey decimalklassifikation, ett klassifikationssystem för bibliotek
 Delsbo dansklubb